Medisch moleculair microbioloog
 MMM (motorfietsmerk), een motorfietsmerk
 Muider Muizenfort Museum, zie Muizenfort
 Musée Magritte Museum, museum in Brussel
 stichting Ministerium Medici Missionare
 MMM (bedrijf), een Russisch bedrijf dat als Ponzischema opereerde

mmm kan verwijzen naar:
 Een lengtemaat (millimillimeter); zie Micrometer (eenheid)